Фе́дон Аву́рис (, ; род. 16 июня 1945) — греческий и американский учёный в области химической физики, один из пионеров нанотехнологии. С 2004 года являлся членом компании IBM, руководил исследовательской группой Nanometer Scale Science and Technology в  (Йорктаун, Нью-Йорк, Северо-восток США), ныне в отставке. Член НАН США (2017).

Образование и исследовательские интересы 

Получил степень бакалавра наук в Университете имени Аристотеля в Салониках (Греция) и степень доктора философии в области физической химии в Университете штата Мичиган (1974). Постдокторальные исследования проводил в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, а также был научным сотрудником корпорации AT&T Bell Laboratories, после чего (в 1978 году) стал сотрудником Исследовательского Центра имени Томаса Дж. Уотсона, научно-исследовательского отдела компании IBM.

В 1984 году стал руководителем исследований в области химической физики, а в 2004 году был избран членом IBM. В настоящее время возглавляет исследования в сфере нанонауки и нанотехнологий.

Был адъюнкт-профессором в Колумбийском университете и Иллинойсском университете.

На протяжении многих лет исследования Авуриса включали такие области как лазерная спектроскопия, физика и химия поверхности, сканирующая туннельная микроскопия, манипуляция атомами и наноэлектроника. В настоящее время его исследования сосредоточены на экспериментальном и теоретическом изучении электрических, оптических и оптоэлектронных свойств углеродных нанотрубок и графена. Работа включает в себя проектирование, изготовление и исследование наноэлектронных и оптоэлектронных устройств и схем. Учёным опубликовано более 360 научных работ по этой тематике.

Научно-исследовательская деятельность 

Федон Авурис был первопроходцем в области нанонауки и нанотехнологий. Он является пионером в использовании сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии для изучения химии поверхности на атомном уровне. Установил связь между химической реакционной способностью и локальной электронной структурой; изучил локализацию электронов и интерференционные эффекты на поверхностях; осуществил манипуляцию ковалентно связанными атомами с атомнарной точностью. Одно из последних достижений Авуриса — важные теоретические и экспериментальные открытия в области электроники и фотоники углеродных нанотрубок (УНТ) и графена, и также он заложил фундамент будущей нанотехнологии на основе углерода.

В 1998 году команда Авуриса в IBM самостоятельно продемонстрировала самый первый молекулярный транзистор на основе одной УНТ. Впоследствии учёный оптимизировал дизайн и производительность полевых транзисторов на основе УНТ, что позволило им превзойти кремниевые устройства. После этого Авурис и его коллеги создали первые логические схемы и интегральные микросхемы на базе УНТ. Они показали, что транспорт внутри УНТ контролируется барьерами Шоттки, нашли способы внесения примесей в УНТ и проанализировали роль неупругого рассеяния фононов. Авурис и его группа впервые продемонстрировали электрически генерируемое световое излучение и фотопроводимость УНТ, а также теоретически проанализировали свойства экситонов УНТ. Учёный подробно изучил механизмы фото- и токового возбуждений этих одномерных систем и впервые открыл возможность создания единой электронной и оптоэлектронной технологии на основе одних и тех же углеродных материалов.

Награды и почётные звания 
1987 — Член Американского физического общества
1996 — Член Американской ассоциации содействия развитию науки
1997 — Член Американского вакуумного общества
1997 —  от Американского вакуумного общества
1997 — Член Нью-Йоркской академии наук (1999)
1999 — Член Всемирной технологической сети
1999 —  (экспериментальная номинация) от Foresight Institute
2001 — Премия выпускнику за выдающиеся успехи от Университета штата Мичиган
2001 — Премия за достижения в нанонауке на международной конференции ACSIN
2003 — Член Американской академии искусств и наук
2003 —  в области химической физики
2004 — Член Академии технологий IBM
2004 — Член Института физики
2005 — Член-корреспондент Афинской академии наук
2008 — Приз Юлиуса Шпрингера по прикладной физике (совместно с Тони Хайнцом)
2011 — Премия Дэвида Тернбулла
2017 — Clarivate Citation Laureate

Избранная библиография 

 Bibcode: Wolkow and Ph. Avouris (1988). «Atom-Resolved Surface Chemistry Using Scanning Tunneling Microscopy». Physical Review Letters 60 (11): 5091. PMID: 
 
 
 
 *

Примечания 

Физики Греции
Члены Национальной академии наук США
Выпускники Университета штата Мичиган
Выпускники Салоникийского университета
Clarivate Citation Laureates
Лауреаты премии Ирвинга Ленгмюра